Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2013 war ein internationales Snookerturnier zur Ermittlung des Kontinentalmeisters von Asien in dieser Billardvariante. Es wurde vom 27. April bis zum 3. Mai 2013 im Sheraton Hotel im pakistanischen Karatschi ausgetragen. Sieger wurde der Afghane Saleh Mohammadi, der im Finale den Syrer Omar al-Kojah besiegte. Mohammadi spielte mit einem 121er-Break auch das höchste Break des Turnieres.

Modus 
Insgesamt nahmen 36 Spieler teil. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase, in der es vier Vierer- und vier Fünfer-Gruppen gab, in denen jeweils jeder Teilnehmer einmal gegen alle anderen Spieler der jeweiligen Gruppe antrat. Am Ende rückten die beiden besten Spieler jeder Gruppe in die Finalrunde vor. In dieser wurde im K.-o.-System der neue Asienmeister bestimmt.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand mit aufsteigenden Best-of-Modi statt.

Century Breaks 
Sechs Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break.

Einzelnachweise 

2013
Asienmeisterschaft
Billardturnier in Karatschi